Ballack ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Ballack (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Simone Ballack (* 1976), deutsche Ex-Spielerfrau